Yoshioka steht für:

 Yoshioka (Gunma), Stadt in der Präfektur Gunma, Japan
 Yoshioka, Dorf in der Präfektur Saitama, Japan, heute in Kumagaya 

Yoshioka ist der Familienname folgender Personen:

 Hideki Yoshioka (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Hidetaka Yoshioka (* 1970), japanischer Schauspieler
 Kazuya Yoshioka (* 1978), japanischer Skispringer
 Keita Yoshioka (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yoshioka Kenji (1906–1990), japanischer Maler
 Kōhei Yoshioka (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Masakazu Yoshioka (* 1995), japanischer Fußballspieler

 Mikiko Yoshioka (* 1964), japanische Skeletonpilotin
 Satoshi Yoshioka (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yoshioka Takayoshi (1909–1984), japanischer Leichtathlet
 Tokujin Yoshioka (* 1967), japanischer Designer
 Yoshioka Yayoi (1871–1959), japanische Ärztin, Pädagogin und Frauenrechtsaktivistin